Niemcy:
 Bad König – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Odenwald

Osoby:
 Claës König – szwedzki jeździec sportowy
 Ernst August König – zbrodniarz hitlerowski
 Erwin König – fikcyjny niemiecki snajper
 Franz König – austriacki duchowny
 Friedrich Koenig – niemiecki inżynier i wynalazca
 Georg König – zbrodniarz nazistowski
 Hans Wilhelm König – zbrodniarz hitlerowski
 Jan Latham-Koenig – pianista i dyrygent
 Jerzy Koenig – polski krytyk teatralny
 Johann König – zbrodniarz hitlerowski
 Lea Koenig – izraelska aktorka i piosenkarka
 Maksymilian Koenig – polski piłkarz
 Marie Pierre Kœnig – francuski generał
 Pierre Koenig – amerykański architekt
 Ralf König – niemiecki twórca komiksowy
 Robbie Koenig – południowoafrykański tenisista
 Susann König – niemiecka biathlonistka
 Walter Koenig – amerykański aktor

Inne:
 König – pancerniki
 Koenig & Bauer – producent maszyn drukarskich
 König-Brauerei – browar
 König Motorenbau – niemiecki producent silników
 SMS König – statek

Zobacz też:
 (3815) König – planetoida
 Gott ist mein König
 König Pilsener Arena
 König von Preußen

nl:Koning
pt:Rei (desambiguação)